Muen (japanisch ‚unabhängig‘ oder ‚ohne Beziehung untereinander‘) bezeichnet:

 Muen (Kernel), ein freier Betriebssystemkern
 Amphoe Na Muen, Landkreis in Thailand